Quatre Interstate highways ont pour nom Interstate 180.
 Interstate 180 en Illinois 
 Interstate 180 au Nebraska
 Interstate 180 en Pennsylvanie
 Interstate 180 au Wyoming

Voir aussi